Symfonie nr. 4 (Joseph Haydn), geschreven tussen 1757 en 1761
 Symfonie nr. 4 (Michael Haydn), voltooid in 1763